аль-Джурджа́ни () или Гургани, Горгани () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на принадлежность к персидскому городу Горган (Гурган, Джурджан) в Голестане, Иран.

 Али аль-Джурджани — персидский философ, математик, астроном, богослов и грамматик.
 Фахраддин Гургани — персидский поэт XI века.
 Абу Сахл Масихи Горгани (970—1010) — учёный-медик эпохи культурного подъёма в мусульманском мире IX—XI веков, учитель Ибн Сины.
  (890—976) — хадисовед.
  — персидский математик IX века.
 Абд аль-Кахир аль-Джурджани (ум. 1078) — персидский учёный арабского языка, теоретик литературы, грамматик, шафиит.
  (1040—1136) — персидский врач, автор энциклопедии под названием «Сокровища, посвященные шаху Хорезма».
  — персидский врач XVI века, живший в Индии.
  (ум. ) — арабский лингвист.
  (ум. 1007) — мухаддис из Горгана.
  — персидский поэт.
  — персидский поэт.
  — персидский общественный и религиозный деятель.
  — марджа ат-таклид шиитов-двунадесятников.